Готфрид Шац (Gottfried «Jeff» Schatz; 18 августа 1936 г.,Штрем, Австрия — 1 октября 2015 г., Базель) — австрийско-швейцарский биохимик и молекулярный биолог, пионер биогенеза митохондрий. 

Эмерит-профессор , член Леопольдины (1985), Австрийской академии наук (1993), Национальной академии наук США (1989; Foreign Associate). Удостоен многих международных наград.

Биография 
Родился в небольшой австрийской деревне недалеко от венгерской границы. Докторскую степень по химии и биохимии с отличием (summa cum laude) получил в 1961 году в Грацском университете. С 1961 по 1968 год преподавал в Венском университете. Являлся постдоком в Нью-Йорке (как фелло  с 1964 по 1966 год), где занимался с . Шесть лет преподавал в Корнеллском университете (1968—1973), куда поступил ассоциированным профессором. 

В 1974 году перешёл в  (Швейцария) и состоял там профессором биохимии до 2000 года, возглавлял его с 1985 по 1987 год.

В 1984—1989 гг. генеральный секретарь EMBO (член с 1974 года).

В 2000—2003 гг. президент Швейцарского совета по науке и технике.

В 1963 году один из участников открытия митохондриальной ДНК, в связи с чем трижды номинировался на Нобелевскую премию.

Профессионально играл на скрипке.

Член Американской академии искусств и наук (1987) и Европейской академии (1988), членкор Рейнско-Вестфальской академии наук (1994).

Автор более 200 научных публикаций, также автор других работ.

Награды и почести 
 FEBS  (1986)
  Немецкого биохимического общества (1988)
  (1990)
  (1992)
  Леопольдины (1993)
 Lynen Medal (1997)
 Международная премия Гайрднера (1998)
 Медаль Уилсона Американского общества клеточной биологии (2000)
 Международная премия Фельтринелли (2004)
  der Kulturstiftung Pro Europa (2009)
  (2010)
Почётный доктор.
В Грацском медицинском университете в его честь назван исследовательский центр.

Ссылки 
 Европейская академия
 Gottfried Schatz (1936—2015)—mitochondrial pioneer and ambassador for science // EMBO J. 2015 Nov 12; 34(22): 2725—2726.

Примечания 

Члены Леопольдины
Члены Австрийской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Европейской академии
Члены Рейнско-Вестфальской академии наук
Генеральные секретари EMBO
Почётные доктора Стокгольмского университета
Почётные доктора Университета имени Я. А. Коменского